Sólyom János (1904–1984) Stófián János, válogatott magyar labdarúgó
 Sólyom János (1923–1956) magyar bajnok, és válogatott birkózó
 Sólyom János (1929–2011) Schumann János, magyar labdarúgó
 Sólyom János (1938–2017) magyar-svéd zongoraművész